Palasport (palais des sports en français) est un nom utilisé pour désigner plusieurs infrastructures multifonctions en Italie, pouvant accueillir
des évènements sportifs ou musicaux :

Palasport Olympique de Turin

Palasport de Biella

Palasport Pianella à Cucciago

Palasport Mens Sana à Sienne

Palasport de Desio

Palasport Del Mauro à Avellino

Palasport Primo Carnera à Udine

Palasport Flaminio à Rimini

Palasport Fondo Patti à Palerme

Palasport Tazzoli à Turin

Palasport de Ferrare

Palasport de Reggio d'Émilie 	

Palasport de Gorizia 

Palasport de Brescia 

Palasport de Padoue 	

Palasport de Florence 

Palasport de Gênes 

Palasport de Pordenone 

Palasport de Acireale

Équipement sportif en Italie